Synagoge Laudenbach bezeichnet:

 Synagoge Laudenbach (Karlstadt)
 Synagoge Laudenbach (Weikersheim)